PHX, sau orice combinație de majuscule și minuscule a acestor trei litere, este un acronim care s-ar putea referi la

 PHX - Phoenix, Arizona, Statele Unite ale Americii
 PHX - Phoenix Sky Harbor International Airport, codul IATA al Aeroportului Internațional Phoenix
 PHX - Phoenix Coyotes, echipă profesionistă de hochei pe gheață din National Hockey League, în care se găsesc echipe din Canada și Statele Unite 
 PHX - Phoenix Suns, echipă profesionistă de baschet din National Basketball Association a Statelor Unite
 pH(x), companie realizatoare de țevi de apă

Acronime de trei litere